Bonnie und Clyde bezeichnet:

 Bonnie und Clyde, US-amerikanisches Verbrecherduo
 Bonnie und Clyde (Film), Spielfilm von Arthur Penn aus 1967 über das Verbrecherduo
 Bonnie and Clyde (Lied), Lied von Brigitte Bardot und Serge Gainsbourg aus 1968
 Bonnie und Clyde auf Italienisch (OT: Bonnie e Clyde all'italiana), italienische Filmkomödie von Steno aus 1983
 Bonnie & Clyde, Lied von Die Toten Hosen aus 1996 aus dem Album Opium fürs Volk
 ’97 Bonnie & Clyde, Lied von Eminem aus 1999 aus dem Album The Slim Shady LP
 ’03 Bonnie & Clyde, Lied von Jay-Z und Beyoncé aus 2002
 Bonnie & Clyde, Musical von Frank Wildhorn